Fouchet est un patronyme français, notamment porté par :
 Christian Fouchet (1911-1974), diplomate et homme politique français ;
 Lorraine Fouchet (née en 1956), écrivain, scénariste et docteur en médecine française ;
 Max-Pol Fouchet (1913-1980), poète, écrivain, critique d'art et homme de télévision français ;
 Paul Fouchet (1913-2008), ambassadeur français ;
 Serge Fouchet (né en 1949), chanteur français.

Autres 
 Plan Fouchet (1961), projet politique européen nommé d'après Christian Fouchet
 Prix Max-Pol-Fouchet, prix littéraire nommé d'après Max-Pol Fouchet